Вузро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вьерзон-2. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18290.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 180 км к югу от Парижа, в 75 км южнее Орлеана, в 24 км к северо-западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река Баранжон.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 561 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 392 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 250 были экономически активными, 142 — неактивными (показатель активности — 63,8 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 250 активных работали 227 человек (126 мужчин и 101 женщина), безработных было 23 (7 мужчин и 16 женщин). Среди 142 неактивных 58 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIX век). Исторический памятник с 1995 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер